Pandulf ist der Name folgender Personen:

 Pandulf I. († 981), Fürst von Capua und Benevent
 Pandulf (Legat) († 1226), italienischer Geistlicher, päpstlicher Legat

Siehe auch:
 Pandolfo